

Personnalités 

  (1903-1945), géographe, diplomate, écrivain et résistant allemand au nazisme ;
 Karl Haushofer (1869-1946), théoricien de la géopolitique allemande ;
 Marlen Haushofer, née Marie Helene Frauendorfer (1920-1970), femme de lettres autrichienne ;
 Max Haushofer (1811-1866), peintre allemand.